ФК Арарат-Јерменија (јерм.: Ֆուտբոլային Ակումբ Արարատ-Արմենիա) фудбалски клуб из Јеревана у Јерменији, који се такмичи у Премијер лиги Јерменије. Основан је 2017. године. Клуб је освојио титулу у првенству Јерменије за сезону 2018/19.

Успеси клуба 
 Премијер лига (2)
 Првак: 2019, 2020.

Арарат-Јерменија у европским куповима

Референце

Спољашње везе 

 Фејсбук профил клуба

А